Massenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Massenberg (1909–1954), deutscher Bauingenieur
 Lou Massenberg (* 2000), deutscher Wasserspringer